Salvator Mundikerk (Hamont), een kerk in het Hamontse gehucht 't Lo
Salvator Mundikerk (Melveren), een kerk te Melveren